Siddheswor – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Seti w dystrykcie Achham
 Siddheswor – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Mahakali w dystrykcie Baitadi